Cristiana Monina – velista italiana, skipper professionista
 Michele Monina – scrittore, giornalista, direttore artistico e autore televisivo italiano